Montereggio ima više značenja:
 Montereggio, Massa-Carrara
 Montereggio, Piacenza